Ти́хвинская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Тихвинская улица — улица в Великом Новгороде.
 Тихвинская улица — улица во Владивостоке.
 Тихвинская улица — улица в Москве.
 Тихвинская улица — улица в Новосибирске.
 Тихвинская улица — улица в Твери.
Тихвинская улица — старое название части улицы Габдуллы Тукая в Казани.
 Тихвинская улица — прежнее (1880—1930) название улицы Михайлова в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Тихвинская улица — улица в Днепре.
 Тихвинская улица — улица в Донецке.

См. также 
 Тихвинский переулок